Az Allsvenskan 1934-35-ös szezonja volt a bajnokság tizenegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag